Ana Antonijević – pallavolista serba
 Marko Antonijevič – ex cestista sloveno
 Nikola Antonijević – pallavolista statunitense
 Zoran Antonijević – calciatore jugoslavo